Skarstein ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Skarstein (* 1989), norwegische Ruderin
 Vigdis Moe Skarstein (* 1946), norwegische Bibliothekarin